Atala steht für:

 Atala (Novelle), Prosawerk (1801) von François-René de Chateaubriand
 (152) Atala, ein Asteroid des äußeren Asteroiden-Hauptgürtels
 Atala (Radsportteam),  italienisches Radsportteam, das von 1908 bis 1962 bestand
 Atala–Campagnolo, italienisches Radsportteam, das von 1982 bis 1989 bestand
 Atala (Unternehmen), italienischer Hersteller von Fahrräder

Atala ist der Familienname folgender Personen:
 Alex Atala (* 1968), brasilianischer Koch
 Anthony Atala (* 1958), US-amerikanischer Bioingenieur, Urologe und Kinderchirurg
 Rasim Atala (1905–1969), türkischer Fußballtorhüter

Siehe auch:
 Attala
 Atalah
 Atallah